

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 4 podstawowe
 Żurawieniec – część miasta Brok
 Żurawieniec – część wsi Gagowy Stare w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Żurawieniec – wieś woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno 
 Żurawieniec – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Żurawieniec – część wsi Pnie w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna (0633047),
 Żurawieniec – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Brok
 Żurawieniec – część wsi Podwierzbie w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc
  Żurawieniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak

Zobacz też 
 Różyce-Żurawieniec
 Ruda Żurawiecka
 Żuraw, Żurawia, Żurawica, Żurawice, Żurawiczki, Żurawie, Żurawiec
 Żurawin, Żurawiniec, Żurawka, Żurawniki